Широка поляна е село в Южна България. То се намира в община Хасково, област Хасково.

География 
Село Широка поляна се намира в планински район.

Население 
 Численост
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Редовни събития 
Съборът на селото се провежда на 6 май (Гергьовден).

Източници 

Села в област Хасково
Населени места в община Хасково